Sestak oder Šesták ist der Familienname folgender Personen:

 Joe Sestak (* 1951), US-amerikanischer Admiral und Politiker
 Jozef Šesták (* 1945), slowakischer Diplomat und Generalkonsul
 Luca Sestak (* 1995), deutscher Boogie-Woogie-, Blues- und Jazz-Pianist
 Marija Šestak (* 1979), slowenische Leichtathletin
 Stanislav Šesták (* 1982), slowakischer Fußballspieler
 Zdeněk Šesták (* 1925), tschechischer Komponist und Musikwissenschaftler

Siehe auch:
 Schestak